Systemfunktion steht für:
 In der ingenieurwissenschaftlichen Systemtheorie: Die mathematische Beschreibung eines dynamischen Systems im Frequenzraum; siehe Übertragungsfunktion.
 In der Computertechnik: Eine vom Betriebssystem bereitgestellte, u. a. durch Anwendungsprogramme aufrufbare Funktionalität, siehe Systemaufruf.
 In der Informatik, Teildisziplin Funktionsmodellierung eine Teilfunktion innerhalb eines modellierten Gesamtsystems
 dort auch Prozess, Teilprozess oder Elementarprozess genannt, siehe Strukturierte Analyse (Methode im Rahmen der Softwareentwicklung) oder
 in der  Anwendungsfall genannt, siehe Anwendungsfall (UML).